The Good, the Bad and the Ugly — саундтрек, сочинённый композитором Эннио Морриконе для вестерна Серджио Леоне «Хороший, плохой, злой». Лейтмотив всех тем в фильме — одноимённая композиция «The Good, the Bad and the Ugly», в её основе фраза всего из двух нот (A — D в тональности Dm). Титульная мелодия также представляет собой звуковой портрет каждого из героев. Для Стрелка это сопрано-флейта, для Сентенцы (Ангельские глазки) — окарина, а мужской вокал, стилизованный под вой койота, — для Туко. Главная тема фильма, ставшая визитной карточкой Морриконе, считается одной из самых узнаваемых мелодий киноэкрана, а сам саундтрек — одним из грандиозных и оригинальных произведений киноискусства.

Звуковую дорожку дополняют мелодии, подчёркивающие одну из основных тем киноленты — гражданской войны в США, — такие как меланхоличная баллада «The Story of a Soldier», которую поют заключённые в лагере для военнопленных. В свою очередь, одна из самых известных сцен фильма — кульминационное мексиканское противостояние — начинается с мелодии «The Ecstasy of Gold», которая также является одной из самых популярных композиций ленты. Многие кинокритики считают эпизод тройной дуэли одним из самых напряжённых финалов в истории кино, важной составляющей которого выступает музыка.

Саундтрек стал хитом в американских чартах, достигнув 4-го места в Billboard 200, в общей сложности продержавшись в нём около года. В свою очередь, кавер-версия главной темы, записанная американским композитором Хьюго Монтенегро в 1968 году, поднялась до 2-й строчки в хит-параде синглов Billboard Hot 100.

В 2004 году альбом был переиздан на лейбле Capitol Records в 2004 году, новая версия включала 10 дополнительных треков из фильма, а также ремастеринговое качество материала. Европейское переиздание пластинки на лейбле GDM (2001 год) имело ещё больший хронометраж — 59:30.

Список композиций 
Вся музыка написана Эннио Морриконе.

Оригинальное издание 
Дата выпуска оригинального альбома: 29 декабря 1967

Издание на компакт-диске: 25 октября 1990

Переиздание лейбла GDM CD Club 
Дата выпуска: 2001

(*) не издавались на оригинальном альбоме 1967 года

Переиздание лейбла Capitol Records 
Дата выпуска: 18 мая 2004

Список композиций

Участники записи 

 Эннио Морриконе — композитор
  — дирижёр
 Unione Musicisti di Roma — симфонический оркестр
 I Cantori Moderni di Alessandroni — припев
 , Франко Косаччи, Нино Деи, Энцо Джиоэни, Джианна Срагнуло — вокал
  — свист
 Итало Каммарота — окарина

  — флейта
 Эрманно Вольф-Феррари — английский рожок
 Мишель Лацеранза, Франческо Катаниа — труба
  — электрогитара
 Бруно Баттисти Д’Амарио — классическая гитара
 Франко Де Джемини — губная гармоника
 Пирино Мунари — перкуссия

Примечания

Литература 
 

Эннио Морриконе
Саундтреки 1966 года
Саундтреки EMI Records
Саундтреки Capitol Records